Лейк () — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки. На 2000 год в нем проживало  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2008 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город .

История 

Округ Лейк был сформирован в 1887 году из частей округов Самтер и Ориндж. Своим названием он обязан многочисленным озерам, расположенным на его территории ( — озеро). В границах округа находится примерно 1400 озер, имеющих название.

Также на территории округа Лейк расположена гора Шугарлоаф, наивысшая точка (95 м над уровнем моря) полуострова Флориды.

Примечания 

Округа Флориды